Ma tante d'Honfleur peut désigner :
 Ma tante d'Honfleur, comédie en 3 actes de Paul Gavault et Georges Berr de 1914
 Ma tante d'Honfleur, film de Robert Saidreau sorti en 1923
 Ma tante d'Honfleur, film d' André Gillois sorti en 1931
 Ma tante d'Honfleur, film de René Jayet sorti en 1949